Ег-Жент, Ег-Жент, Еґ-Жент (фр. Aigues-Juntes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж. 
 Ег-Вів (Еро), Ег-Вів, Еґ-Вів (фр. Aigues-Vives) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро. 
 Сен-Ремі-де-Шод-Ег, Сен-Ремі́-де-Шод-Ег, Сен-Ремі-де-Шод-Еґ (фр. Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь. 
 Ег-Вів (фр. Aigues-Vives) - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж Ег-Вів (фр. Aigues-Vives) - муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар. 
 Ег-Морт, Еґ-Морт (фр. Aigues-Mortes, «мертва вода») — сердньовічне місто-фортеця та однойменний муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон.
 Шод-Ег, Шод-Еґ (фр. Chaudes-Aigues) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь. 
 Ег-Вів (Од), Ег-Вів, Еґ-Вів (фр. Aigues-Vives) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Од. 
 Ег-Вів (Ар'єж), Ег-Вів, Еґ-Вів (фр. Aigues-Vives) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж. 
 Дюссельдорф ЕГ (хокейний клуб), «Дюссельдорф ЕГ» (нім. Düsseldorfer EG) — хокейний клуб з м. Дюссельдорф, Німеччина. 
 Сінне Ег (нар. 1 вересня 1977, Лемвіг, Данія) — данська співачка. 
 Камаре-сюр-Ег, Камаре́-сюр-Ег, Камаре-сюр-Еґ (фр. Camaret-sur-Aigues) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.